Баста́рд (от ,  «внебрачный, побочный, незаконнорождённый»):
 Бастард или батард (применительно к людям) — внебрачный или незаконнорождённый ребёнок. Данное понятие используется в юриспруденции. Впервые в истории России бастарды были уравнены в правах с детьми, рождёнными в законном браке, Декретом ВЦИК, СНК РСФСР от 18.12.1917 г. «О гражданском браке, о детях и ведении книг актов состояния».
 в средневековой геральдике внебрачные дети дворян, как правило, получали герб с левой перевязью
 в обыденной речи в англоязычных странах используется как ругательство (соответствует русским словам «ублюдок», «выродок»).
 Бастард (гибрид, помесь) — потомство от скрещивания организмов, значительно отдалённых друг от друга в отношении родства, в частности, результат межвидового скрещивания.
 Бастард — полуторный меч.
 Бастард или  — разновидность галеры, отличающаяся широким корпусом с круглой кормой.
 Бастарда — разновидность готического шрифта.
 Бастардный кегль — кегль литер или строк с очком меньшего или большего кегля.
 «Бастард» — повесть Марины и Сергея Дяченко.
 Bastard!! — аниме и манга.
 Бастардо — сорт винограда, используемый для изготовления красных вин.
 «Бастард» — художественный фильм 2023 года.

В музыке 
 Bastard — музыкальная группа, исполняющая музыку в стиле анархо-панка.
 Bastard — альбом группы Blind Passengers, вышедший в 1999 году.
 Bastard — альбом группы Subway to Sally, выпущенный в 2007 году.
 Bastard — песня немецкой NDH-группы Oomph! из альбома Unrein 1998 года.
 Bastard — песня американской метал-группы Dope, из альбома 2005 года «American Apathy».
 Bastard — микстейп американского рэпера Tyler, The Creator, выпущенный в 2009 году.
 Бастард — песня Российской рок группы КняZz из альбома Магия Калиостро.
 «Bastard» — четвёртая песня альбома Shout at the Devil группы Mötley Crüe.
 «Bastard» — песня из одноимённого альбома группы Stahlmann вышедшего в 2017 году.
 «Bastard» — трек артиста PLAGO вышедший 28.02.2022 на саблейбле Neuropunk Forge.
 «Bastards» — альбом группы Motörhead, вышедший в 1993 году.
 «» — альбом группы Palaye Royale, вышедший в 2020 году.

Примечания